Segar puede referirse a:

La faena agrícola de la siega
Realizada manualmente de forma tradicional por los segadores
Mecanizada con maquinaria agrícola (segadora)

Apellido
Elzie Crisler Segar